Free City е дебютният албум на американската рапгрупа Сейнт Лунатикс. Сертифициран е като платинен от RIAA. Синглите са Summer in the City, Midwest Swing, Let Me In Now и Here We Come.

Списък на песните 

* Бонус песен

Албуми на Сейнт Лунатикс
Музикални албуми от 2001 година
Дебютни албуми